Powerful — песня трио Major Lazer совместно с британской поп-певицей Элли Голдинг и регги-певцом Таррусом Райли, выпущенная 1 июня 2015 года на лейблах Mad Decent, Because и Warner в качестве второго сингла с 3-го студийного альбома Peace Is the Mission. Сингл получил платиновый статус в Австралии и Италии и золотой в США и других странах.

История 
Музыку песни описывают как «электроданс (EDM) пауэр-баллада» с дополнением таких стилей как соул, поп и R&B.
Музыкальное видео вышло 23 июля 2015 года. Режиссёр James Slater.

Список композиций 
Цифровые загрузки
"Powerful"

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 

 

Песни Элли Голдинг
Песни Major Lazer
Песни, написанные Дипло